Jay Bouwmeester – hockeista su ghiaccio canadese
 Frans Bouwmeester – ex calciatore olandese
 Marit Bouwmeester – velista olandese
 Theodorus Maurits Frenkel – regista, attore e sceneggiatore olandese